(du grec ancien  /  « terrible » et  /  « bête ») est un genre éteint de très grands proboscidiens qui a vécu en Afrique et en Eurasie, il y a entre 16,9 et 0,781 millions d'années.

Description 

Deinotherium était un parent préhistorique des éléphants actuels. Il est apparu dans le Miocène moyen et le genre s'éteignit dans le Pléistocène inférieur. Durant cette période, il a très peu changé morphologiquement. Il ressemblait probablement aux éléphants modernes, mais avec une trompe plus courte et des défenses attachées à la mâchoire inférieure (et non sur le crâne), pointant vers le bas.

D'imposantes dimensions 
Deinotherium est l'un des plus grands mammifères terrestres connus qui aient jamais existé ; seuls Baluchitherium grangeri et Mammuthus sungari étaient plus grands. Les mâles mesuraient généralement entre 3,5 et  de hauteur jusqu'aux épaules bien que certains grands spécimens aient pu mesurer jusqu'à . On estime que leur poids était compris entre 5 et , et jusqu'à  pour les plus grands mâles.

Paléoécologie 
La façon dont Deinotherium utilisait ses curieuses défenses a été très débattue. Peut-être les plantait-il dans le sol pour en extraire racines et tubercules, ou bien pour abaisser des branches afin d'en atteindre les feuilles, ou pour enlever l'écorce molle des troncs d'arbres. Ces suggestions ne s'excluent pas les unes les autres. Des fossiles de Deinotherium ont été découverts à plusieurs emplacements africains où des restes des parents hominidés relatifs aux humains modernes ont aussi été trouvés.

Répartition géographique 
thumb|Deinotherium bozasi.|alt=|gauche
Deinothérium habitait certaines parties de l'Asie, de l'Afrique, et de l'Europe. En 1883, on découvrit dans un gouffre à Trebendorf, dans le bassin d'Egra (aux confins de la Saxe et de la Bohême), le squelette presque entier d'un Deinothérium (aujourd'hui exposé au Muséum d'histoire naturelle de Vienne) et le squelette d'un mastodonte, ancêtre de l’éléphant moderne ; mais la Roumanie est le seul pays dans lequel a été trouvé un squelette complet de Deinotherium, en 1894, par le géologue Grigoriu Ştefănescu, près de Mânzaţi, un village de la commune d'Ibanesti en Moldavie. Il est exposé au Muséum d'histoire naturelle de Bucarest et appartient à un individu de  de hauteur.

Deinotherium dans la culture 
Adrienne Mayor, in The First Fossil Hunters: Paleontology In Greek and Roman Times a suggéré que les fossiles de Deinothérium trouvés en Grèce ont pu contribuer à la naissance de mythes d'êtres archaïques géants (les Titans). Une dent de Deinothérium trouvé sur l'île de Crète, dans des sédiments marins peu profonds datant du Miocène pose des problèmes de paléogéographie : la Crète était-elle reliée au continent à cette époque, ou bien les Deinotherium possédaient-ils la capacité de nager sur de longues distances, capacité souvent sous-estimée chez les éléphants modernes ?

En 1984, le paléontologue Léonard Ginsburg retrouve, en rangeant les collections anciennes de l'Institut de paléontologie du Muséum national d'histoire naturelle à Paris, une caisse contenant des fossiles qu'un forain du  avait présenté à travers la France comme étant « les ossemens du géant Theutobocus, roy des Teutons, tué par Marius à la bataille d'Aix en Provence » : il en identifie une dent comme étant celle d'un Deinotherium. Cette supercherie aurait été initiée en 1613 par Mazuyer, chirurgien à Beaurepaire, et par David Bertrand ou Chenevier, notaire, et déjà dénoncée au  par un autre chirurgien, Jean Riolan, et au  par l'anatomiste Blainville.

De son côté, le cryptozoologiste Bernard Heuvelmans a suggéré dans son livre Sur la piste des bêtes ignorées que le Deinotherium aurait survécu en Afrique centrale et qu'il serait responsable des étranges massacres d'hippopotames, un mythe africain relaté au début du .

Liste des espèces 
  Deinotherium bozasi (Arambourg, 1934)
  Deinotherium giganteum (Kaup, 1829)
  Deinotherium indicum (Falconer, 1845)

Voir aussi

Notes et références

Notes

Références taxonomiques

Références 

Proboscidien préhistorique
Genre de mammifères placentaires préhistoriques (nom scientifique)
Taxon fossile décrit en 1825